Мы́тник перевёрнутый ()  вид травянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Полупаразит. Многолетнее травянистое растение высотой 20—40 см.

Прикорневые листья длинночерешковые, ко времени цветения обычно опадающие. Стеблевые листья очерёдные, на коротких черешках, продолговато- либо широколанцетной формы.

Соцветие одиночное. Цветки пурпурного цвета.
Цветёт с августа по сентябрь.

Плод  овальная коробочка длиной 10—12 мм.

Обитает на влажных лесных полянах, заболоченных лугах и окраинах болот, в ивняках и березняках.

Число хромосом 2n=16.

Вид описан из Сибири.

Ареал 
В России обитает в Сибири, на Дальнем Востоке и Южном Урале. За рубежом встречается в Монголии, Северном Китае, Японии, полуострове Корея.

Охранный статус 
Вид занесён в Красные книги Челябинской области и Свердловской области.

Примечания

Литература

Ссылки 

перевёрнутый
Растения-паразиты
Флора Сибири
Флора Дальнего Востока